Йо́зеф Бе́ранек (, родился 25 октября 1969 года в Литвинове) — бывший чешский хоккеист, центральный нападающий. Олимпийский чемпион 1998 года, пятикратный чемпион чешской Экстралиги. В НХЛ известен по играм за «Эдмонтон Ойлерз», «Филадельфию Флайерз», «Ванкувер Кэнакс» и «Питтсбург Пингвинз».

Биография

Клубная карьера 
Йозеф Беранек родился в Литвинове, на севере Чехословакии. Дебютировал в основной команде в конце сезона 1987/88. В 1991 году отправился за океан, где провёл в НХЛ почти 9 сезонов. Вернувшись в Чехию в 2001 году, отыграл в чешской Экстралиге за пражскую «Славию» 9 сезонов, в 8-ми был капитаном команды. Дважды (в 2003 и 2008 годах) выигрывал чемпионат Чехии в составе «Славии». Помимо этого три раза был чемпионом Экстралиги, играя за «Всетин». В 2004 году стал лучшим бомбардиром Экстралиги (63 очка).

Сборная 
Выступал за сборные Чехословакии и Чехии. В составе чешской сборной в 1998 году завоевал золотую медаль олимпийских игр 1998 года в Нагано. В 1993 и 1998 годах становился бронзовым призёром чемпионата мира.

Тренерская карьера 
После окончания игровой карьеры в 2010 году, тренировал молодёжные команды пражской «Славии», основную команду «Славии», ХК «Мост». Летом 2018 года стал спортивным директором клуба из родного города Литвинов.

Семья 
Его отец, Йозеф Беранек-старший (род. 22.05.1942 г.) — бывший чехословацкий хоккеист и тренер. С 1961 по 1977 год играл в чемпионате Чехословакии за «Литвинов» (422 игры, 113 шайб). Позднее тренировал «Литвинов» на протяжении многих лет.

Достижения

Командные 

 Олимпийский чемпион 1998

 Бронзовый призёр чемпионатов мира 1993, 1998

 Бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров 1988

 Чемпион Чехии 1995, 1997, 1998, 2003, 2008

 Серебряный призёр чемпионата Чехии 2004, 2006, 2009

 Бронзовый призёр чемпионата Чехии 2010
 Бронзовый призёр Евролиги 1998

Личные 

 Лучший бомбардир Экстралиги 2004 (63 очка)
 Лучший бомбардир (18 очков) и ассистент (11 передач) плей-офф Экстралиги 2004
 Лучший ассистент Экстралиги 2004 (47 передач) и 2006 (38 передач)

Статистика

Общая 

 Чемпионат Чехии (Чехословакии) — 779 игр, 649 очков (263+386)
 НХЛ — 588 игр, 275 очков (123+152)
 АХЛ — 6 игр, 3 очка (1+2)
 Сборная Чехословакии — 36 игр, 10 шайб
 Сборная Чехии — 83 игры, 16 шайб
 Евролига — 8 игр, 9 очков (5+4)
 Лига чемпионов — 4 игры, 3 очка (0+3)
 Всего за карьеру — 1504 игры, 418 шайб

Клубная карьера

В сборной

Ссылки 

 
 
 
 

Хоккеисты Чехословакии
Хоккеисты Чехии
Хоккейные центральные нападающие
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1998 года
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Олимпийские чемпионы от Чехии
Игроки ХК «Литвинов»
Игроки ХК «Дукла» Тренчин
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки «Кейп-Бретон Ойлерз»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки ХК «Всетин»
Игроки «Ванкувер Кэнакс»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки ХК «Славия» Прага
Игроки сборной Чехословакии по хоккею с шайбой
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой